Алексе́й Макси́мов:
 Максимов, Алексей Александрович (род. 1952) — советский и российский эмальер, портретист, живописец.
 Максимов, Алексей Андреевич (1853—1908) — градоначальник Севастополя в 1901—1908 гг..
 Максимов, Алексей Георгиевич (1890—?) — военный инженер-механик, Георгиевский кавалер.
 Максимов, Алексей Кузьмич (1913—1984) — советский легкоатлет.
 Максимов, Алексей Матвеевич (1899—1965) — актёр, народный артист Украинской ССР.
 Максимов, Алексей Михайлович (1813—1861) — русский актёр.